Franco Mori può riferirisi a:
Franco Mori, calciatore italiano
Franco Mori, ciclista italiano